Comercial Futebol Clube (Alagoas)
 Comercial Futebol Clube (Araras)
 Comercial Futebol Clube (Limeira)
 Comercial Futebol Clube (Ribeirão Preto)
 Comercial Futebol Clube (São Paulo)

Ver também 
 

Desambiguações de clubes